Nidda kan avse:

 Nidda (judendom) – inom judendomen en benämning på kvinnans spirituellt orena perioder
 Nidda (stad) – en stad i delstaten Hessen i Tyskland
 Nidda (flod) – högerbiflod till Main i Hessen